

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Nowotki – kolonia w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Nowotki – część wsi Niemienice w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie
 Nowotki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg